Lele jezik može označavati:
Lele (bantu jezik), jezik iz Demokrtske Republike Kongo.
Lele (mokole jezik), jezik iz Gvineje.
Lele (čadski jezik), čadski jezik iz Čada.
Lele (oceanijski jezik), jedan od 22 manuska jezika iz Papue Nove Gvineje